Stati Uniti d'America
 Oak Creek – città della Contea di Routt, Colorado
 Oak Creek – città della Contea di Milwaukee, Wisconsin